Der Begriff Motivator bezeichnet:

 jemanden, der Motivationstraining betreibt
 ein Album der Band High Spirits, siehe Motivator (Album)